Сане или Сани () може да се отнася за:

 Сани, курортно селище в Егейска Македония, Гърция, в дем Касандра в административна област Централна Македония;
 Сане, древен град в Северна Гърция, разположен на Халкидическия полуостров, на полуостров Палене.
 Сане, древен град в Северна Гърция, разположен на Халкидическия полуостров, на западния бряг на полуостров Света гора, в най-тясната част на провлака, край изхода на Ксерксовия канал;